U 662 oder U-662 bzw. U662 steht für:

 U 662 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 662, eine chemische Harnstoff-Formaldehyd-Verbindung. 
 U 662, ein Farbton aus der Farbpalette des Pantone Matching System.
 U 662, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U662